

Особи 
 Поп — ван Пекче
 Поп — князь сорбів у 908—932 роках
 Анка Поп — румунська та канадійська співачка
 Поп Григорій Степанович — український хімік
 Димитар Поп-Георгієв — македонський і югославський юрист, публіцист і університетський професор
 Поп Іван Іванович — радянський і український історик-славіст, публіцист
 Кесседі Поп — американська співачка
 Клаудіу-Лучіан Поп — румунський греко-католицький єпископ
 Сімона Поп — румунська фехтувальниця
 Поп Степан Степанович — український фізик
 Штефан Чічо Поп — міністр закордонних справ Румунії
 Поп Юрій Іванович — український історик

Інше 
 Попарт — напрям в образотворчому мистецтві 1950–1960-их років
 Попмузика — поняття, що охоплює різноманітні стилі, жанри та напрями масової музики
 Поп-фільтр — фільтр для мікрофона